Гордие́вский — фамилия:
 Гордиевский, Дмитрий Сергеевич (род. 1996) — российский шахматист, гроссмейстер (2017).
 Гордиевский, Иван Яковлевич (1853—после 1925) — русский оперный певец (бас) и вокальный педагог.
 Гордиевский, Олег Антонович (род. 1938) — бывший полковник первого главного управления КГБ СССР.
 Гордиевский, Пётр Никитич (1842 — после 1914) — российский общественный и политический деятель.